Roiphe ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Roiphe (* 1935), amerikanische Autorin und Feministin
 Katie Roiphe (* 1968), amerikanische Autorin